Dschughaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Bessarion Dschugaschwili (1853 oder 1854–1909), Vater Stalins
Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili (1878–1953),  sowjetischer Diktator, siehe Josef Stalin